Horseshoe Bend puede referirse a:
 La Batalla de Horseshoe Bend, una batalla de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812 en Alabama.
 La Curva de la Herradura (Horseshoe Bend en inglés), un meandro del río Colorado.
 Horseshoe Bend, localidad de Arkansas ().
 Horseshoe Bend, localidad de Idaho ().
 La Batalla de Horseshoe Bend, una batalla de la Guerra de Halcón Negro en Wisconsin.
 Horseshoe Bend, un Sitio de Especial Interés Científico en Bristol ().